Кульнев — фамилия.

Известные носители:
 Кульнев, Андрей Митрофанович (1924—2003) — Герой Советского Союза.
 Кульнев, Борис Григорьевич — театральный педагог.
 Кульнев, Иван Петрович (1765—1840) — русский генерал-майор.
 Кульнев, Леонид Иванович (1882—1967) — полковник, симбирский вице-губернатор.
 Кульнев, Сергей Яковлевич (1858—1926) — российский врач-венеролог.
 Кульнев, Яков Петрович (1763—1812) — гусар, генерал-майор.